Copa Circulo de la Prensa 1919 - druga (i ostatnia) edycja turnieju towarzyskiego, Copa Circulo de la Prensa, odbyła się w 1919 roku. W turnieju uczestniczyły dwa zespoły: Urugwaju i Argentyny.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Circulo de la Prensa 1919 został zespół Urugwaju.

1919
1919 w piłce nożnej
1919 w Ameryce Południowej
Urugwaj w XX wieku
Piłka nożna w Urugwaju
Sport w Montevideo